Ruprecht se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Franz Josef Ivanovich Ruprecht
 Ulrike Ruprecht